Le championnat de France masculin de handball de deuxième division 2002-2003 est la cinquante-et-unième édition de cette compétition.

À l'issue de la saison, le Livry-Gargan handball, champion de France, et l'UMS Pontault-Combault sont promus en Division 1.

En bas du classement, l'ES Besançon et le Tremblay-en-France Handball sont relégués en Nationale 1.

Classement 
Le classement final est :

|}
Légende

Notes et références

Voir aussi 
 Division 1
 Coupe de France
 Division 2 féminine

2003
Handball M2
Championnat M2
France M2